

Бистренці — село, община Бяла, Русенська область

Бистренці — село, община Демир-Капія, Вардарський регіон